Cette page contient les pages d'homonymie de De Cauwer.

 Joseph De Cauwer (1779-1854), peintre belge ;
 Pierre Romuald De Cauwer (1783-1855), peintre belge ;
 Benoît De Cauwer (1785-1820), peintre belge ;
 Émile Pierre Joseph De Cauwer (1827-1873), peintre belge ;
 Léopold De Cauwer (1831-1891), peintre belge ;
 José De Cauwer (né en 1949), coureur cycliste belge.